

En tant que nom 
 On retrouve le terme isotherme en météorologie, en océanographie, en géologie et dans d'autres disciplines physiques pour désigner une ligne ou une surface fictive de température constante ;
 En physico-chimie, un isotherme de compression est un diagramme établi à température constante lors de la compression d'une monocouche.

En tant qu'adjectif 
 en thermodynamique, on appelle transformation ou processus isotherme une transformation s'effectuant à température constante.
 on qualifie d'isotherme les sacs, gourdes et autres récipients permettant de transporter des produits ou des liquides en leurs conservant leur température initiale. Pour être rigoureux, il serait plus correct de les qualifier de sacs adiabatiques car leur paroi s'oppose aux transferts de chaleur, mais ne peut pas empêcher la température de changer.

Voir aussi

Articles connexes 
 Processus isobare, isochore, adiabatique et isentropique
 Isotherme zéro degré
Bouteille isotherme

cs:Izotermický děj#Izoterma